Marvin kan verwijzen naar:
Marvin (voornaam),
Marvin (strips),
Marvin (North Carolina)
Marvin (South Dakota)